Schwaighof heißen folgende geographischen Objekte:

* Schwaighof (Gemeinde St. Leonhard bei Freistadt), Ortschaft von St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schwaighof (Gemeinde St. Leonhard im Pitztal), Weiler bei St. Leonhard im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol